Чианджур () — город в одноимённом округе в индонезийской провинции Западная Ява. Один из крупнейших городов Индонезии с населением более двух миллионов жителей по состоянию на 2007 год. Чианджур расположен на автодороге, соединяющей Джакарту (120 км к северо-западу) и Бандунг, центр провинции (60 км к востоку). Многие жители города работают в Джакарте или Бандунге.

Город основан в 1677 году. 

Чианджур находится в сельскохозяйственном регионе и известен производством продуктов питания, в частности, риса. 

2 сентября 2009 года произошло землетрясение, повлёкшее человеческие жертвы.

Чианджур
Населённые пункты, основанные в 1677 году
Города, основанные в XVII веке